Andrea Caracciolo (Milão, 18 de setembro de 1981) é um futebolista italiano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo FeralpiSalò.

Carreira
Caracciolo passou durante sua carreira por vários clubes italianos, com destaque para suas três passagens no Brescia, sendo um ídolo no clube, e o maior artilheiro de sua historia, com 170 gols.

Naturais de Milão
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Novara Calcio
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol